Cort o corral, habitació o tancat per al bestiar
 Toponímia:
 Cort, nom popular de l'edifici seu de l'Ajuntament de Palma
 Plaça de Cort, plaça al centre de Palma, a Mallorca
 Corts (Cornellà de Terri), entitat de població del municipi de Cornellà del Terri (Pla de l'Estany) 
 Corts (Òlt), municipi francès, situat al departament de l'Òlt, regió de Migdia-Pirineus 
 Corts (Òlt i Garona), municipi francès al departament d'Òlt i Garona, regió de l'Aquitània 
 Corts (Gironda), municipi francès al departament de la Gironda, regió de l'Aquitània 
 Corts de Montsegur, municipi francès al departament de la Gironda 
 Barranc de les Corts, barrancs de l'antic terme de Sapeira (Tremp, Pallars Jussà)
 Cruvièrs e las Corts, municipi francès al departament del Gard regió de Llenguadoc-Rosselló 
 Mas dels Corts, municipi francès al departament d'Aude, regió de Llenguadoc-Rosselló 
 Turó d'en Corts, muntanya entre Sant Just Desvern (Baix Llobregat) i Barcelona (Barcelonès)
 Barcelona:
Les Corts, districte de Barcelona, abans municipi
 Barri de les Corts, barri del districte de les Corts de la ciutat de Barcelona
 Camp de les Corts, terreny de joc del FC Barcelona entre 1922 i 1957
 Estació de les Corts, estació de la L3 del Metro de Barcelona al districte de les Corts de Barcelona 
 Presó de les Corts, espai penitenciari de la ciutat de Barcelona 
 Organitzacions:
 Cort (noblesa), conjunt de funcionaris i altre seguici de persones que acompanyen el monarca en les seves funcions de govern i protocol
 Cort o tribunal, organisme amb autoritat per a dirimir en disputes legals i dispensar justícia 
 Cort Comtal, organisme col·laborador del comte de Barcelona en els aspectes legislatius, fiscals i judicials (segles XI - XIII)
 Corts de Castella, òrgan de govern del Regne de Castella 
 Club Deportiu Catalunya de Les Corts, antic club de futbol català de la ciutat de Barcelona del barri de Les Corts 
 Poder legislatiu:
 Corts Constituents, parlament o corts, els membres dels quals representen la sobirania nacional 
 Corts Generals, òrgan constitucional bicameral de l'estat espanyol format pel Senat i el Congrés de Diputats
 Corts de Castella - la Manxa, òrgan legislatiu de la comunitat autònoma de Castella - la Manxa
 Corts d'Aragó, òrgan legislatiu de la comunitat autònoma d'Aragó
 Corts de Castella i Lleó, òrgan legislatiu de la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Derogats:
 Corts de Cadis, òrgan representatiu espanyol durant la Guerra del Francès establert a Cadis que promulgà la Constitució de 1812
 Corts Catalanes o Corts Generals Catalanes, òrgan normatiu de Catalunya (segles XIII -XVIII)
 Corts Espanyoles, òrgan superior de participació del poble espanyol entre 1942 i 1977
 Corts republicanes, òrgan legislatiu unicameral de la Segona República Espanyola (1931-39)
 Corts Valencianes, òrgan legislatiu de la Generalitat Valenciana
 Corts del Regne d'Aragó, representació estamental del regne d'Aragó
 Corts del Regne de València, òrgan normatiu i de representació del Regne de València (segles XIII -XVIII)
 Biografies: Eusebi Cort i Mestres (Reus, 1840 - Madrid, 1892), escriptor, periodista i traductor català